Plaats in Indonesië
 Ngletih (Kandat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngletih (Pesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java